Bačka je lahko:
 Bačka, pokrajina
 Bačka Palanka, mesto
 Bačka Topola, naselje